Зачёт Кубка мира по биатлону 2007/2008 по масс-стартам.

Система начисления очков 

Если спортсмен стартовал и набирал кубковые очки во всех гонках, то худший результат при подсчёте общего количества набранных очков не учитывается (в таблице выделен курсивом).

Мужчины

Женщины

Примечания 
— — спортсмен не принимал участия в гонке

DNS — спортсмен отобрался в гонку, но не вышел на старт

DNF — спортсмен принимал участие в гонке, но не финишировал

Ссылки 
 Зачёт кубка мира 2007/2008 по масс-стартам (мужчины) на сайте IBU
 Зачёт кубка мира 2007/2008 по масс-стартам (женщины) на сайте IBU

Общий зачёт